Соревнования среди парных двоек по академической гребле среди женщин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 6 июля по 8 июля.

Призёры

Результаты

Предварительный этап 
На предварительном этапе прошло 3 заезда, по итогам которых 3 лучшие команды в каждом из них прошли напрямую в полуфинал A/B. Команды, занявшие места ниже 3-го, приняли участие в утешительном заезде.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Утешительный заезд 
По итогам утешительного заезда три лучших команды прошли в полуфинал A/B.

Полуфинал A/B

Заезд 1

Заезд 2

Финалы

Финал B

Финал A

Ссылки 
Официальный сайт Универсиады 2013
Академическая гребля на сайте Универсиады
Летняя Универсиада 2013 — Академическая гребля — Техническое руководство

Одиночки (мужчины)